York City FC (celým názvem: York City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě York v nemetropolitním hrabství North Yorkshire. Založen byl v roce 1922. Od sezóny 2017/18 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou námořnická modř a červená.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bootham Crescent s kapacitou 8 256 diváků.

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 2× )
 2011/12, 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1954/55
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1961/62
 FA Trophy
 Vítěz: 2011/12, 2016/17
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 1995/96

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1922–1929: Midland Football League
 1929–1958: Football League Third Division North
 1958–1959: Football League Fourth Division
 1959–1960: Football League Third Division
 1960–1965: Football League Fourth Division
 1965–1966: Football League Third Division
 1966–1971: Football League Fourth Division
 1971–1974: Football League Third Division
 1974–1976: Football League Second Division
 1976–1977: Football League Third Division
 1977–1984: Football League Fourth Division
 1984–1988: Football League Third Division
 1988–1992: Football League Fourth Division
 1992–1993: Football League Third Division
 1993–1999: Football League Second Division
 1999–2004: Football League Third Division
 2004–2007: Conference National
 2007–2012: Conference Premier
 2012–2016: Football League Two
 2016–2017: National League
 2017– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1922